Szenzáció – film del 1922 diretto da Pál Fejös
 Szenzáció – film del 1936 diretto da Steve Sekely e Ladislao Vajda